|-
| 156001 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156002 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156003 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156004 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156005 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156006 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156007 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156008 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156009 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156010 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156011 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156012 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156013 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156014 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156015 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156016 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156017 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156018 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156019 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156020 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156021 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156022 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156023 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156024 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156025 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156026 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156027 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156028 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156029 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156030 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156031 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156032 - ||  || 10 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156033 - ||  || 10 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156034 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156035 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156036 - || 2001 SD || 16 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 156037 - || 2001 SQ || 16 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 156038 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156039 - ||  || 18 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 156040 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156041 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156042 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156043 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156044 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156045 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156046 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156047 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156048 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156049 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156050 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156051 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156052 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156053 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156054 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156055 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156056 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156057 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156058 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156059 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156060 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156061 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156062 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156063 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156064 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156065 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156066 - ||  || 19 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 156067 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156068 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156069 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156070 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156071 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156072 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156073 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156074 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156075 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156076 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156077 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156078 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156079 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156080 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156081 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156082 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156083 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156084 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156085 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156086 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156087 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156088 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156089 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156090 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156091 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156092 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156093 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156094 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156095 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156096 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156097 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156098 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156099 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156100 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-